Мэттью Денни (; ) — австралийский легкоатлет, специалист по метанию диска и метанию молота. Выступает за сборную Австралии по лёгкой атлетике с 2013 года, победитель Универсиады, чемпион и обладатель серебряной медали Игр Содружества, многократный победитель и призёр первенств национального значения, участник двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Мэттью Денни родился 2 июня 1996 года в городе Тувумба, штат Квинсленд.

Впервые заявил о себе в лёгкой атлетике на международном уровне в сезоне 2013 года, когда вошёл в состав австралийской национальной сборной и выступил на юношеском мировом первенстве в Донецке, где завоевал золото в метании диска и выиграл бронзовую медаль в метании молота.

В 2014 году на юниорском мировом первенстве в Орегоне стал четвёртым в метании диска, тогда как в метании молота в финал не вышел.

В 2015 году в метании молота одержал победу на чемпионате Австралии в Брисбене. Будучи студентом, представлял Австралию на Универсиаде в Кванджу — в метании диска получил серебро, уступив в финале только представителю Бельгии Филипу Миланову.

Выполнив олимпийский квалификационный норматив (65,00), удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро — в программе метания диска на предварительном квалификационном этапе показал результат 61,16 метра, чего оказалось недостаточно для выхода в финал.

В 2018 году на чемпионате Австралии в Голд-Косте победил сразу в двух дисциплинах: в метании диска и молота. На домашних Играх Содружества в Голд-Косте в тех же дисциплинах занял второе и четвёртое места соответственно. Помимо этого, в метании диска был вторым на Континентальном кубке IAAF в Остраве.

В 2019 году в метании диска превзошёл всех соперников на Универсиаде в Неаполе, занял шестое место на чемпионате мира в Дохе.

Имея результат выше олимпийского квалификационного норматива (66,00), прошёл отбор на Олимпийские игры 2020 в Токио — в финале метания диска установил свой личный рекорд — 67,02 метра, расположившись в итоговом протоколе соревнований на четвёртой строке.

Примечания 

Метатели диска Австралии
Метатели молота Австралии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике
Чемпионы Австралии по лёгкой атлетике